Aleksandr Vladimirovitch Semak -  - (né le  à Oufa en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière de joueur 
En 1982, il débute avec le Salavat Ioulaïev Oufa en championnat d'URSS. En 1986, il signe au Dynamo Moscou. L'équipe remporte le titre en 1990 et 1991. Il est choisi en 1988 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Devils du New Jersey en , en . En 1991, il part en Amérique du Nord et débute dans la LNH. Le , il est échangé avec Ben Hankinson au Lightning de Tampa Bay en retour de Shawn Chambers et Danton Cole. Le , il est envoyé aux Islanders de New York en retour d'un choix de cinquième ronde au repêchage 1997 (Karel Bětík). Avec les Wolves de Chicago, il remporte la Coupe Turner 1998. En 1996, il rejoint les Canucks de Vancouver. En 1999, il revient en Europe avec un bilan de 297 rencontres disputées dans la LNH. Il signe aux Wölfe Freiburg dans la 2. Bundesliga. En 2005, il met un terme à sa carrière après une dernière saison avec le HK MVD dans la Vysshaya liga.

Carrière internationale 
Il a représenté l'URSS puis la Russie au niveau international de 1983 à 1996.

Trophées et honneurs personnels 
Championnat d'Europe junior
 1984 : élu meilleur attaquant.

URSS
 1991 : élu dans l'équipe type.

Ligue internationale de hockey
 1998 : remporte le trophée N.-R.-« Bud »-Poile.

Superliga
 2002 : participe au Match des étoiles avec l'équipe est.
 2004 : participe au Match des étoiles avec l'équipe ouest.

Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga
 2010 : nommé entraîneur de l'équipe Est lors du Match des étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1982-1983|| Salavat Ioulaïev Oufa|| URSS|| 13|| 2|| 1|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1984-1985|| Salavat Ioulaïev Oufa|| URSS 2|| 47|| 19|| 17|| 36|| 64|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1985-1986|| Salavat Ioulaïev Oufa|| URSS || 22|| 9|| 7|| 16|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1986-1987|| HK Dinamo Moscou|| URSS || 40|| 20|| 8|| 28|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1987-1988|| HK Dinamo Moscou|| URSS || 47|| 21|| 14|| 35|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1988-1989|| HK Dinamo Moscou|| URSS || 44|| 18|| 10|| 28|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1989-1990|| HK Dinamo Moscou|| URSS || 43|| 23|| 11|| 34|| 33|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1990-1991|| HK Dinamo Moscou|| URSS || 46|| 17|| 21|| 38|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1991-1992|| Devils d'Utica|| LAH|| 7|| 3|| 2|| 5|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1991-1992|| Devils du New Jersey|| LNH|| 25|| 5|| 6|| 11|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1991-1992|| HK Dinamo Moscou|| MHL || 26|| 10|| 13|| 23|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| Devils du New Jersey|| LNH|| 82|| 37|| 42|| 79|| 70|| 5|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 1993-1994|| Devils du New Jersey|| LNH|| 54|| 12|| 17|| 29|| 22|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1994-1995|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 9|| 9|| 6|| 15|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| Devils du New Jersey|| LNH|| 19|| 2|| 6|| 8|| 13|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 22|| 5|| 5|| 10|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Islanders de New York|| LNH|| 69|| 20|| 14|| 34|| 68|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Thunder de Las Vegas|| LIH|| 13|| 11|| 13|| 24|| 10|| 3|| 0|| 4|| 4|| 4
|-
| 1996-1997|| Crunch de Syracuse|| LAH|| 23|| 10|| 14|| 24|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 18|| 2|| 1|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Wolves de Chicago|| LIH|| 67|| 26|| 35|| 61|| 90|| 22|| 10|| 17|| 27|| 35
|-
| 1998-1999|| River Rats d'Albany|| LAH|| 70|| 20|| 42|| 62|| 62|| 5|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 1999-2000|| Wölfe Freiburg|| 2. Bundesliga|| 51|| 36|| 57|| 93|| 84|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 43|| 17|| 21|| 38|| 148|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 47|| 16|| 21|| 37|| 90|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| HK Dinamo Moscou|| Superliga|| 48|| 10|| 13|| 23|| 42|| 5|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2003-2004|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 27|| 4|| 6|| 10|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| HK MVD|| Vyschaïa liga || 25|| 1|| 9|| 10|| 30|| -|| -|| -|| -|| -

| 289|| 83|| 91|| 174|| 187|| 8 || 1 || 1 || 2 || 0

| 255|| 110|| 72|| 182|| 201|| -|| -|| -|| -|| -

| 174|| 56|| 67|| 123|| 332|| 5 || 0 || 0 || 0 || 6

| 100|| 33|| 58|| 91|| 74|| 5 || 0 || 2 || 2 || 4

| 80|| 37|| 48|| 85|| 100|| 25|| 10|| 21|| 31|| 39

Références

Voir aussi 

Naissance en février 1966
Naissance à Oufa
Naissance en RSFS de Russie
Joueur international soviétique de hockey sur glace
Joueur international russe de hockey sur glace
Entraîneur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur des Devils d'Utica
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Islanders de New York
Joueur du Thunder de Las Vegas
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Wolves de Chicago (LIH)
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du HK MVD
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur du EHC Freiburg
Gagnant du trophée N.-R.-« Bud »-Poile
Attaquant de hockey sur glace